Футбольная лига в сезоне 1983/84 — 86-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в пятнадцатый раз в своей истории стал «Ливерпуль». Для мерсисайдского клуба это был третий чемпионский титул подряд, и первый, завоёванный под руководством нового главного тренера Джо Фэгана. В этом же сезоне «Ливерпуль» выиграл Кубок европейских чемпионов и Кубок Футбольной лиги. Второе место занял «Саутгемптон», набравший на три очка меньше, чем «Ливерпуль».

Второй дивизион выиграл «Челси». Третий дивизион выиграл «Оксфорд Юнайтед», Четвёртый дивизион — «Йорк Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Четвёртый дивизион

Ссылки 
 Футбольная лига 1983/84 на сайте RSSSF.com

1983
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1983 году
Спорт в Великобритании в 1984 году